Il doppio del torneo di tennis Livingston Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Scott Davis e Ben Testerman che hanno battuto in finale Paul Annacone e Glenn Michibata 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Fritz Buehning /  Peter Fleming (primo turno)
 John Alexander /  Johan Kriek (semifinali)

 Larry Stefanki /  Robert Van't Hof (primo turno)
 Sam Giammalva Jr. /  John Lloyd (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Livingston Open 1984